Daszyna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Daszyna, une gmina rurale du powiat de Łęczyca
 Daszyna, un village et chef-lieu de la gmina

Homonymie de localités